

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5 
 Racławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Racławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Racławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice; znana z bitwy pod Racławicami (1794)
 Racławice – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Nisko
 Racławice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice

Zobacz też 
 Racławice Małe
 Racławice Wielkie
 Racławice Śląskie
 Panorama Racławicka
 Chłopska Organizacja Wolności „Racławice” (ChOW „Racławice”) – konspiracyjna organizacja ludowa